Планёр:

 Планёр — безмоторный (кроме мотопланёров) летательный аппарат тяжелее воздуха, поддерживаемый в полёте за счёт аэродинамической подъёмной силы, создаваемой на крыле набегающим потоком воздуха.
 Планер летательного аппарата — структурная часть самолёта или вертолёта, его несущая конструкция без силовой установки и внутреннего оборудования.
 Подводный планёр — автономный подводный аппарат, приводимый в движение за счёт изменения плавучести.
 Планер — конфигурация клеточного автомата «Жизнь».

Персоналии 
 Планер, Дмитрий Иванович (1820—1882) — русский горный инженер.
 Планер, Иоганн Якоб (1743—1789) — немецкий врач и ботаник.
 Планер, Кристиан (род. 1975) — австрийский стрелок, призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы.
 Планер, Франц (1894—1963) — немецкий и американский кинооператор.